Primera División 1931 (Chili)
 Primera División 1931 (Argentinië)
 Primera División 1931 (Uruguay)
 Primera División 1931 (Paraguay)
 Primera División 1930/31 - Spanje